Кула́гина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Кулагина, Дарья Алексеевна (род. 1999) — российская синхронистка.
 Кулагина, Елена Фёдоровна (род. 1964) — советская и российская артистка балета, педагог, народный артист России.
 Кулагина, Людмила Сергеевна (1937—2012) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, ткачиха.
 Кулагина, Нинель Сергеевна (1926—1990) — женщина, заявлявшая, что демонстрирует телекинез и другие аномальные способности.

Двойная фамилия 
 Кулагина-Ярцева, Валентина Сергеевна (род. 1941) — российский переводчик.

Топоним 
 Кулагина — река в России, Астраханская область, Камызякский район.